Roberto Robert puede hacer referencia a:
 Roberto Robert y Casacuberta (1827-1873), periodista, político y escritor español.
 Roberto Robert y Surís (1851-1929), aristócrata, financiero, empresario y político español.